Voe steht für:
 Voe (Gewässer), auf den Shetland- und Orkneyinseln eine Bezeichnung für Meeresbuchten
 Ronas Voe, Voe auf der Halbinsel Northmavine, Mainland (Shetland), Shetlandinseln, Schottland
 Sullom Voe, Voe zwischen Delting und Northmavine; Ort des größten europäischen Öl-Terminals auf Mainland, Shetlandinseln
 Voe (Delting), Ortschaft im  civil parish Delting, Mainland (Shetland), Shetlandinseln
 Voe (Northmavine), Ortschaft auf der Halbinsel Northmavine, Mainland (Shetland), Shetlandinseln, Schottland

Voe ist der Name folgender Personen:
 Emilie Marie Nereng (* 1995), Name der Bloggerin Voe

VOE steht für:
 Volotea (ICAO-Code), eine spanische Fluggesellschaft

Abkürzung